Hatay kan betrekking hebben op:

 een Turkse provincie, zie Hatay (provincie)
 een district in deze provincie, zie Hatay (district)
 een stadsdeel van de Turkse stad İzmir, zie Hatay (stadsdeel)
 de Republiek Hatay die bestond tussen 2 september 1938 en 29 juni 1939